Ferussac est le nom porté par deux anciennes communes françaises :
 Ferussac, commune de Lot-et-Garonne fusionnée avec Saint-Maurin,
 Ferussac, commune de Tarn-et-Garonne fusionnée avec Roquecor.